Даниил Руднев:
 Руднев, Даниил Владимирович (1769—1831) — контр-адмирал, командир 3-й и 1-й флотских бригад.
 Руднев, Даниил Маркович (1911—2008) — заслуженный журналист Эстонской ССР.